Раймон Додель (; , Париж — 20 червня 2006, Іврі-сюр-Сен, Франція) — французький фізик і хімік, перший президент Європейської академії наук, мистецтв і літератури (1980—2006). Член-засновник і почесний президент Міжнародної академії квантово-молекулярних досліджень. Один із організаторів I міжнародного конгресу з квантової хімії (м. Ментон, Франція, 1973)

Учень Луї де Бройля й колишній співробітник Ірен Жоліо-Кюрі. Був професором Сорбонни й директором однієї з лабораторій Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Кавалер ордена Почесного легіону та Національного ордена Франції «За заслуги».

Наукові праці в галузі теоретичної та квантової хімії:
 About the nature of the chemical bond. J. Mol. Struct. 261, 113—114 (1992).
 Quantum Chemistry. Encyclopedia of Physical Science and Technology, Vol. 13, p. 629—640 (1992).
 Quantum Chemistry.Interscience, New York, 1959. 2nd. printing 1965 witch R. R. Lefebvre and C. Moser.
 L'Empire des Molécules. Hachette, Paris, 1991.
 Quantum Chemistry. John Wiley and Sons, Chichester, 1983 witch G. Leroy, D. Peeters and M. Sana.
 Relation entre le volume occupé en moyenne par un électron dans le cortège d'un atome et le potentiel électrique moyen régnant dans ce domaine. Compt. Rend. Acad. Sci. 238, 1384—1386 (1954) witch S. Odiot.
 Altérations des périodes radioactives sous l'influence des méthodes chimiques. Rev. Sci. 85, 162 (1947).
 Relation entre les propriétés radioactives des noyaux et la structure chimique des molécules qui les renferment. J. Physique 13, 557—562 (1952).
 Sur le calcul de la répartition du nuage électronique dans les molécules aromatiques. Compt. Rend. Acad. Sci. 220, 888—889 (1945) witch A. Pullman.
 Vision moléculaire du monde. Hachette, Paris, 1981.
 Remarque sur la rôle de l'indiscernabilité des électrons en chimie théorique. Compt. Rend. Acad. Sci. 235, 886—888 (1952).
 Effet de la liaison chimique sur la densité electronique.Cas de la molécule Li2. Compt. Rend. Acad. Sci. 240, 90-92 (1955) witch M. Roux.
 Recherches sur la répartition de la densité électronique dans les molécules. I. Effet de la liaison chimique. J. Chim. Phys. 53, 218—221 (1956) witch M. Roux, S. Besnainou.
 The fundamentals of theoretical chemistry (Gauthier Villars 1956).
 Quantum theory of chemical reactivity (Gauthier Villars 1967).
 Chemical carcinogenesis and molecular biology (Wiley 1966) witch P.Daudel.

Примітки

Посилання 

 Сайт Європейської академії наук, мистецтв і літератури
 Сайт Національного центру наукових досліджень Франції

Французькі фізики
Французькі хіміки
Офіцери ордена Почесного легіону
Члени Французької академії наук